Sorrento - uma comuna italiana

Localidades
Sorrento (Flórida)
Sorrento (Luisiana)
Ou ainda:
Piano di Sorrento

Outros
Sorrento 1
Sorrento 2
Sorrento Calcio

Desambiguação
Desambiguações de topônimos